KV Mechelen startte ook het seizoen 1993/94 met Fi Van Hoof aan het roer. De 52-jarige trainer mocht tijdens de zomermaanden Alex Czerniatynski en Marino Sabbadini aan zijn spelerskern toevoegen. Ook de Australische aanvaller Zlatko Arambašić keerde terug naar Mechelen. Daarnaast zette de club ook in op enkele jeugdtalenten. Zo maakten onder meer Jan-Pieter Martens en Stijn Vreven hun debuut op het hoogste niveau. Met René Eijkelkamp, Sven Vermant, Patrick Versavel en Klas Ingesson verloor Mechelen dan weer heel wat scorend vermogen, hetgeen ook bleek in de competitie. Slechts vier clubs scoorden in het seizoen 1993/94 minder doelpunten dan Mechelen.

Mechelen begon aan de competitie met een thuisnederlaag tegen Club Brugge, dat enkele maanden later ook in de beker te sterk bleek. Het team van Van Hoof werd al in de eerste ronde uitgeschakeld na een zware 4-2 nederlaag. In de UEFA Cup overleefde Mechelen wel de eerste ronde. Het schakelde het Zweedse Norrköping uit na verlengingen. In de volgende ronde won Mechelen makkelijk van MTK Boedapest. De heenwedstrijd werd met 5-0 gewonnen dankzij een hattrick van de Hongaarse schaduwspits Dénes Eszenyi. In de 1/8 finale stootte Malinwa op het Italiaanse Cagliari van Rode Duivel Luis Oliveira. Zowel de heen- als terugwedstrijd werd met twee doelpunten verschil verloren.

In de competitie verloor Mechelen de top vijf al snel uit het oog. Het elftal van trainer Van Hoof won weliswaar de topper tegen latere kampioen RSC Anderlecht (1-0), maar met in totaal vijftien gelijke spelen en negen nederlagen - waaronder een zware 0-4 nederlaag tegen het lager geklasseerde Cercle Brugge van gewezen Mechelen-trainer Georges Leekens - kon Mechelen nooit aanspraak maken op een Europees ticket.

Na afloop van het seizoen speelde aanvoerder Michel Preud'homme zich in de kijker op het WK in de Verenigde Staten. Hij werd in 1994 verkozen tot wereldkeeper van het jaar.

Mechelen zag in juli 1993 ook manager Paul Courant naar concurrent RSC Anderlecht verhuizen. Geert Lermyte, de sportief directeur van SK Beveren, en Guido Mallants, de technisch directeur van Beerschot VAC, waren de voornaamste kandidaten om Courant op te volgen. Uiteindelijk was het Mallants die in september 1993 in de voetsporen van Courant trad.

Selectie

  = Aanvoerder

Technische staf

Transfers

Zomer

Winter

Uitrustingen
Shirtsponsor(s): Lease Plan
Sportmerk: Lotto

Competitie

Overzicht

Klassement

P: wedstrijden gespeeld, W: wedstrijden gewonnen, G: gelijke spelen, V: wedstrijden verloren, +: gescoorde doelpunten, -: doelpunten tegen, DS: doelsaldo, Ptn: totaal puntenK: kampioen, D: degradeert, (beker): bekerwinnaar, (UEFA): geplaatst voor UEFA-beker

Statistieken

Individuele prijzen
 Wereldkeeper van het jaar: Michel Preud'homme

Externe links
 Officiële site

KV Mechelen naar seizoen
Belgische voetbalclub 1993/94